Mlječanica est un toponyme qui peut désigner :
la Mlječanica, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent droit de l'Una ;
Mlječanica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kozarska Dubica et dans la République serbe de Bosnie.